Hrvatski športski savez gluhih (HŠSG) osnovan je 29. veljače 1992. godine u Zagrebu. Hrvatski športski savez gluhih nacionalni je športski savez koji okuplja športske saveze, društva i klubove gluhih osoba s područja Hrvatske. Hrvatski športski savez gluhih članom je Međunarodnog odbora za šport gluhih (CISS) od 1993. godine.

Članovi HŠSG 
Športovi koje obuhvaća Hrvatski športski savez gluhih su:

 badminton
 curling
 hrvanje
 košarka
 kuglanje
 mali nogomet
 nogomet
 odbojka na pijesku
 orijentacijsko trčanje
 pikado
 plivanje
 rukomet
 skijanje
 stolni tenis
 streljaštvo
 šah
 tenis

Izvori

Vanjske poveznice 
 Hrvatski športski savez gluhih

Šport